W sezonie norweskiej Tippeligaen rozrywanych jest 30 kolejek, a na każdą składa się 8 meczów. W roku 2010 odbywa się 66. edycja tej imprezy. Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:

1. kolejka (13 – 15 marca)

2. kolejka (20 – 22 marca)

3. kolejka (27 – 29 marca)

4. kolejka (5 kwietnia)

5. kolejka (10 – 12 kwietnia)

6. kolejka (14 – 15 kwietnia)

7. kolejka (17 – 19 kwietnia)

8. kolejka (24 – 26 kwietnia)

9. kolejka (1 – 3 maja)

10. kolejka (5 – 6 maja)

11. kolejka (8 – 10 maja)

12. kolejka (16 maja)

13. kolejka (24 – 25 maja)

14. kolejka (5 – 7 czerwca)

15. kolejka (3 – 5 lipca)

16. kolejka (10 – 12 lipca)

17. kolejka (17 – 19 lipca)

18. kolejka (24 – 26 lipca)

19. kolejka (31 lipca – 2 sierpnia)

20. kolejka (7 – 9 sierpnia)

21. kolejka (21 – 23 sierpnia)

22. kolejka (28 – 30 sierpnia)

23. kolejka (11 – 13 września)

24. kolejka (18 – 20 września)

25. kolejka (25 – 27 września)

26. kolejka (2 – 4 października)

27. kolejka (16 – 18 października)

28. kolejka (23 – 25 października)

29. kolejka (31 października)

30. kolejka (7 listopada)

Bibliografia 
 

 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii